Balhaș:
 Lacul Balhaș (kazacă: Балқаш көлі/Balkaș köli, "lacul mlaștină"), un lac fără scurgere în stepa uscată din Kazahstan, Asia
 Bibanul Balhaș (Perca schrenkii) este o specie de biban nativă Kazakhstanului

Toponime